Алексей Афанасьевич Дьяков ( — ) — обер-прокурор одного из департаментов Правительствующего сената (с 1769 до своей смерти), получивший известность исключительно из-за замужеств своих дочерей. Бригадир, строитель зданий в Санкт-Петербурге при Екатерине II; дед .

Биография 
Окончил Сухопутный шляхетский корпус. По свидетельству Я. К. Грота, был «человеком довольно образованным: знал четыре языка, любил чтение, особенно исторических книг и путешествий».

В доме Дьякова, в 3-й линии Васильевского острова, часто собирались молодые поэты, которых, в частности, привлекали его дочери.

От брака (с 1748) с княжной Авдотьей Петровной Мышецкой он имел пять дочерей и сына Николая. Родственные связи родителей доставили дочерям знакомства в высшем Петербургском обществе, и замужества: Анна вышла замуж за И. И. Березина, Екатерина — за графа Я. Ф. Стенбока, Мария — за архитектора Н. А. Львова (в 1779), Александра вышла замуж за писателя В. В. Капниста (в 1781) и Дарья — за писателя Г. Р. Державина (в 1795).

Похоронен на кладбище в Обуховке.

Примечания

Источники 
 Бройтман Л. Дом Дьяковых // Васильевский остров. — 1993. — № 1(18)
 Степанов В. П. Русское служилое дворянство 2-й пол. XVIII в. — СПб., 2000
 Топоров В. Н. Дьяков Алексей Афанасьевич // Из истории русской литературы. Т. II. — М., 2007 — С. 244.

Выпускники Первого кадетского корпуса